Slicing steht für: 
 Program Slicing, eine Analyse für Computerprogramme
 Slicen, ein Verfahren im Screen- und Webdesign
 Array Slicing, eine Operation in Programmiersprachen